Гриф —
 печатка, штемпель із зразком підпису або будь-яким іншим рукописним текстом;
 напис на документі або виданні, що визначає особливий порядок користування ним (наприклад, «для службового користування»).

Посилання 
 Гриф  // 
Документознавство